Кекертарсуак (, ) — город, порт и до 2009 года административный центр одноимённого муниципалитета Западной Гренландии. Муниципалитет — один из двух (помимо Аасиата) в Гренландии, расположенных за пределами самого острова Гренландия, он занимает остров Кекертарсуак (Диско) в заливе Диско. В ряде источников, в основном дореволюционных, город именуется Годгавн.

Кекертарсуак переводится с инуитского как «большой остров» и такое же название носят ещё несколько островов, в других муниципалитетах, например в Упернавике и Каанааке. В состав муниципалитета, имеющего площадь 9700км², кроме острова Диско (8578км²) входит и несколько других близлежащих островов в заливе Диско. В 2013 г. население составило 845 чел. из которых 50 жило в поселке Кангерлук, в нескольких часах пути на лодке.

История 
Первые поселения на месте Кекертарсуака относятся к периоду между 5 и 6 тысячами лет назад. Кекертарсуак (Godhavn) был основан датским китобоем Свендом Сандгреном в 1773 году в защищенной от ветра стоянки. Это был самый северный пункт датского китобойного промысла. Более двух веков китобойный промысел был основным занятием населения. До сих пор основной доход дает рыбная ловля и охота. Godhavn был административным центром Северной Гренландии, тогда Южная Гренландия управлялась из Godhab (Нуука).

В 1862 году по новому закону в муниципалитетах были введены т. н. Дирекции, которые занимались управлением средств на социальные нужды — поддержку вдов, незаконнорождённых детей и др. Также Дирекции выступали как суды нижней инстанции для мелких преступлений, принимали участие в борьбе с эпидемиями, основании школы управления каяками для мальчиков и швейного дела для девочек.

3 мая 1940 года в городе состоялась встреча администраций Северной и Южной Гренландии, одним из последствий которой стало их объединение со столицей в Нууке. В 1950 году был упразднен Главный офис администрации и город получил обычные права муниципалитета, приобретя современный вид.

Природа 
Многие из базальтовых скал острова покрыты ледниками, наибольшим из которым является Сермерсуак (Большой Ледник), однако он расположен довольно далеко от побережья и летом до него трудно добраться. Ледник Лингмарк (Lyngmarksbræen) значительно меньше, но и гораздо ближе к городу и может быть достигнут за несколько часов ходьбы. Его протяженность около 10 км, а высота около 700 метров. Довольно необычным развлечением является прогулка на собачьих упряжках под полуночным солнцем летом. Если добраться до вершины горы то можно получить потрясающий вид на залив Диско и гигантские айсберги близ Илулиссата на расстоянии около 100 километров.

Вблизи деревни Кангерлук исследователи в 1999 году обнаружили «бегающий» ледник, двигающийся со скоростью 100 метров в день.

Известные люди 
 Расмус Лердорф, разработчик языка программирования PHP.

Примечания

Ссылки 
 qeqertarsuaq.gl Официальная страница
 greenland.com Карта района Кекертарсуака

Города Гренландии